21 marca
 Równonoc wiosenna
 Dzień Wagarowicza
 super dzień do dzieci